Herbold ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Herbold (* 1973), deutsche Journalistin und freie Autorin
 Georg Herbold (1919–1998), deutscher Fußballspieler
 Hermann Herbold (1906–1985), deutscher Ruderer
 Johann Karl Herbold (1794–1843), deutscher Opernsänger
 Marie Herbold (1825–1983), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Marie Heese